Elle danse seule est le premier single de l'album Un homme sans racines de Gérald de Palmas, sorti le .

Chanson de 2004
Single musical sorti en 2004
Chanson interprétée par Gérald de Palmas
Chanson évoquant la prostitution